Словосочетание «коралловый замок» может иметь различные значения:

 Коралловый замок — сборник фантастических рассказов Кира Булычева.
 Коралловый замок — сооружение в США, штат Флорида.